Zepf ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Daniel Zepf (* 1977), Kinder- und Jugendpsychiater und -psychotherapeut und Universitätsprofessor
 Markus Zepf (* 1972), deutscher Musikwissenschaftler
 Robert Zepf (* 1968), deutscher Bibliothekar
 Siegfried Zepf (1937–2021), deutscher Psychoanalytiker, Psychosomatiker und Universitätsprofessor

zepf steht für:
 Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Forschungseinrichtung der Universität Koblenz-Landau